«One Kiss» () — песня шотландского музыканта
и продюсера Кельвина Харриса при участии британской певицы Дуа Липы. Песня была выпущена 6 апреля 2018 года лейблом Columbia в качестве 2-го сингла с предстоящего 6-го альбома Харриса. Композиция достигла первого места в британском хит-параде UK Singles Chart.

История 
«One Kiss» сочетает стили дип-хаус и данс-поп, а также включает элементы хаус-музыки 90-х годов.

Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Forbes, Idolator, Noisey, MTV News.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео для песни снял режиссёр Emil Nava, премьера прошла 1 мая 2018 года эксклюзивно на канале Apple Music и затем, сутки спустя, на канале YouTube. В видеоролике Липа танцует перед множеством ярких тропических фонов. Он был описан как «trippy» из-за его видимых эффектов зеленого экрана, привлекательных визуальных эффектов и выбора ретро-костюма. Харрис также появляется в качестве официанта в видео.
Официальное музыкальное видео получило номинации на премию MTV в категориях Best Dance и Song of Summer во время церемонии MTV Video Music Awards 2018.

Концертные выступления 
Кельвин Харрис и Дуа Липа впервые исполнили свою песню 20 апреля 2018 года на британском комедийном телешоу The Graham Norton Show, находясь в гостях у его ведущего актёра Грэма Нортона. В этом выступлении Липа была вся в красном и дебютировала с короткой стрижкой. Позднее Липа также выступила с этим треком на футбольном чемпионате перед Финалом Лиги чемпионов УЕФА (2018). На церемонии Грэмми-2019, прошедшей 10 февраля 2019 года, Липа исполнила «One Kiss» вместе с «Masseduction» как часть мэдли совместно с исполнительницей St. Vincent.

Коммерческий успех 
19 апреля 2018 года в Великобритании трек дебютировал под номером три в течение недели. На следующей неделе «One Kiss» вытеснил песню Дрейка «Nice for What» с первой строчки в UK Singles Chart. Песня продержалась на первой строчке восьми недель подряд, пока она не была свергнута «I’ll Be There» Джесс Глин 21 июня 2018 года. «One Kiss» стал для Кельвина Харриса девятым, а для Липы вторым по счёту треком, который занял первое место в чарте.

В Соединенных Штатах «One Kiss» стал вторым хитом Липы, который попал в топ-40 и четырнадцатым для Харриса. Трек достиг девятого места в Mainstream Top 40.

Песня оставалась на первом месте в течение 16 недель в нидерландском чарте Nederlandse Top 40.

Участники записи 
По данным Tidal
 Кельвин Харрис — продюсирование и микширование
 Дуа Липа — вокал
 Mike Marsh — мастеринг

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации 

|-
! scope="row"| Portugal (AFP)
|Gold
|5 000
|-

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни Кельвина Харриса
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Песни Дуа Липы
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Синглы, возглавлявшие хит-парад СНГ
Песни, написанные Кельвином Харрисом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Израиля
Данс-поп-песни